Il torneo maschile di calcio ai XIV Giochi asiatici si è svolto dal 27 settembre al 13 ottobre 2002 in Corea del Sud.

Squadre

Gironi

Girone A

Risultati

Girone B

Risultati

Girone C

Risultati

Girone D

Risultati

Girone E

Risultati

Girone F

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale 1º- 2º posto

Podi

Calcio in Asia